GAGO steht für:
 Flughafen Gao (ICAO-Code), Flughafen von Gao, Mali

Gago ist der Familienname folgender Personen:
 André Gago (* 1964), portugiesischer Schauspieler und Autor
 Fernando Gago (* 1986), argentinischer Fußballspieler
 Jenny Gago (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Mariano Gago (1948–2015), portugiesischer Ingenieur und Politiker

Abkürzung